Stradom bezeichnet:
 Stradom, ein Stadtteil von Krakau, Teil des Weltkulturerbes
 Stradom (Częstochowa), ein Stadtteil von Częstochowa
 Częstochowa Stradom, ein Fernverkehrsbahnhof in Częstochowa
 Stradom, alte Bezeichnung für Straduń (dt. Straduhn) in der Gemeinde Trzcianka